Henk van der Molen (1920-1992), muzikant
Henk van der Molen (1954), psycholoog